Ruetz ist der Name folgender Flüsse:
 den Fluss Ruetz in Tirol/Österreich

Ruetz ist der Familienname folgender Personen:
 Andi Ruetz (* 1975), österreichischer Naturbahnrodler
 Caspar Ruetz (1708–1755), deutscher Kantor, Komponist und Musikdirektor
 Hedwig Ruetz (1879–1966), deutsche Malerin
 Helmut Ruetz (* 1972), österreichischer Naturbahnrodler
 Karl Ruetz (1841–1930), deutscher Schreiner, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Lukas Ruetz (* 1993), österreichischer Skibergsteiger, Blogger, Autor, Vortragsredner und Lawinenexperte
 Michael Ruetz (* 1940), deutscher Künstler und Fotograf
 Rebekka Ruetz (* 1984), österreichische Modedesignerin